Контамина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 13,62 км². Население — 38 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы